Amber е вторият студиен албум на Autechre. Издаден е на 7 ноември 1994 г. от Warp Records. Това е първия албум на Autechre, съставен изцяло от нов материал, тъй като дебютният им албум Incunabula (1993) представлява компилация от по-стари парчета.

Песни 

Музикални албуми от 1994 година